Прокудино — село в Старооскольском городском округе Белгородской области. Входит в Долгополянскую сельскую территорию.

История 
В Дозорной книге за 1615 год, хранящейся в столичном архиве, упоминается «деревня Прокудина в Долгой Поляне и в ней помещик – стрелецкий сотник Иван Михайлович Прокудин».

По документам переписи 1885 года Старооскольского уезда Долгополянской волости, деревня Прокудино насчитывала 79 дворов и 528 жителей (278 муж., и 250 жен.).

С июля 1928 года Прокудино - в Долгополянском сельсовете Старооскольского района; в 1932 г. в деревне было 604 жителя.

В январе 1979 года в селе Прокудино насчитывалось 262 жителя, через десять лет – 173. В 1997 г. в Прокудино проживал 201 житель.

Население

Известные уроженцы 
 Прокудин, Гавриил Иванович (17 сентября 1910 — 1 ноября 1973) — бригадир тракторной бригады Старооскольской МТС, Герой Социалистического Труда.

Примечания 

Населённые пункты Старооскольского городского округа